Älplihorn kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Älplihorn (Albula), bergstopp, Graubünden, 
 Älplihorn (Plessur), bergstopp, Graubünden,